Berlepsch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August von Berlepsch (1815–1877), tysk biodlare 
 
 Hans Eduard von Berlepsch-Valendas (1849–1921), schweizisk arkitekt och målare
 Hans Hermann von Berlepsch (1843–1926), preussisk statsman
 Hermann von Berlepsch (1814–1883), tysk författare

Se även 
 Friherre von Berlepsch

Tyska efternamn